Высокополье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Высокополье — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Высокополье — село в Усманском районе Липецкой области.

Украина 
 Высокополье — село в Александровском районе Донецкой области.
 Высокополье — село в Валковском районе Харьковской области.
 Высокополье — посёлок городского типа в Высокопольском районе Херсонской области.